La Skandalo Pro Jozefo (Le Scandale au sujet de Joseph) est un roman originellement écrit en espéranto par Valdemar Vinarj sorti en 1981.

Résumé 
Joseph, un Hébreu, est acheté par Potiphar, chef de la garde du pharaon, pour son  talent à interpréter les songes. Un jour qu'elle manigance pour être seule avec lui, la femme de Potiphar presse Joseph de coucher avec elle, ce que, offusqué, le saint homme refuse. Lorsqu'il essaye de s'enfuir, elle agrippe le vêtement de Joseph, qui parvient tout de même à lui échapper, mais en abandonnant son habit. 

La femme de Potiphar rameute tout le monde, et affirme que Joseph a tenté d'abuser d'elle. Tombé en disgrâce, Joseph est fouetté et jeté en prison. Mais un jour, Potiphar décide de se débarrasser de l'Hébreu et en fait don au pharaon.
Joseph fait alors une splendide carrière dans l'administration impériale, et invite sa famille à le rejoindre en Égypte.

Commentaires

Structure du texte 
La Skandalo Pro Jozefo ne se lit pas comme un roman ; il porte trop la marque de la passion pour le théâtre qui était celle de Valdemar Vinarj. Mais ce n'est pas non plus une pièce de théâtre : Ce que nous avons là, ce sont cinq monologues, inhabituellement longs pour passer pour des monologues de théâtre, mais beaucoup trop courts pour constituer des romans à la première personne. 

L'auteur présente cela comme une tentative d'approcher la vérité, en laissant parler divers personnages, chacun avec sa sensibilité et son point de vue sur l'affaire Joseph ; et il est vrai que l'on n'est pas loin non plus du genre du livre-procès, ou le lecteur est contraint en permanence à revoir son jugement en fonction des éléments apportés par les témoins successifs.

Remarque : Le premier témoignage, qui est celui de l'esclave noire présente la particularité d'être écrit en « petit-nègre » ; sa langue est presque correcte, mais çà et là manquent un article ou une préposition. Preuve que l'espéranto est une langue expressive.

Le Scandale et La Genèse 
Les opinions exprimées s'écartent largement de l'esprit du texte biblique. Même si l'édition de Kava-Pech est préfacée par un pasteur, qui établit le parallèle entre La Skandalo Pro Jozefo et les spectacles où l'on invite les gens à jouer eux-mêmes les histoires de la Bible, il ne faut pas s'attendre à trouver ici une lecture pieuse.

Ce n'est pas une louange des vertus de Joseph en proie aux accusations mensongères ourdies par une femme impudique, mais bien plutôt une série de diatribes contre l'inhumanité de Joseph, qui se refuse à soulager l'ennui sexuel de sa maitresse. 

On a donc ici affaire à une complète réinterprétation du texte, où la signification générale du passage de la Genèse est complètement renversée, et qui fait de ce texte un hymne à l'humanité, à la féminité, à la sexualité contre tous les obscurantismes religieux, qui ne mènent qu'au désastre : Si Joseph n'avait pas reçu ce genre d'éducation, il ne serait pas arrivé puceau devant la femme de Potiphar ; ils auraient couché ensemble de longues années dans la plus totale discrétion et sous le regard bienveillant d'un Potiphar cocufié, mais qui de toute façon n'a jamais eu aucun plaisir avec cette femme-là et ne se gêne pas pour fréquenter les prostituées.

Références 

Roman de langue espéranto
Roman paru en 1981
Roman historique se déroulant dans l'Égypte antique